УМ — ряд советских управляющих ЭВМ.

 УМ-1 — электронная вычислительная машина для решения задач централизованного контроля и автоматического управления в системах комплексной автоматизации агрегатов и цехов в различных отраслях промышленности (разработка НПО «Импульс», г. Северодонецк);
 УМ-1НХ — электронная вычислительная машина для решения задач контроля и управления (разработка КБ-2 Ф.Староса, г. Ленинград);
 УМ-2 — электронная вычислительная машина, ориентированная на применение в аэрокосмических объектах. В серийное производство внедрена не была. Разработка КБ-2 Ф.Староса, г. Ленинград. Впоследствии на ее основе была создана БИУС «Узел» для дизельных подводных лодок и гражданская управляющая ЭВМ «Электроника К-200».

Примечания 

Компьютеры